Тетракарбонилферрат натрия — неорганическое соединение,
карбонильный комплекс натрия и железа
с формулой Na[Fe(CO)],
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде.

Получение 
 Реакция суспензии натрия в тетрагидрофуране и пентакарбонила железа в инертной атмосфере:

Физические свойства 
Тетракарбонилферрат натрия образует бесцветные пирофорные кристаллы, устойчивые в темноте и инертной атмосфере.

Растворяется в воде, диметилформамиде,
плохо растворяется в тетрагидрофуране, н-гексане и гептане.

Литература 
 

Соединения натрия
Карбонильные комплексы железа
Соединения железа по алфавиту